

Reis e imperadores 
Frederico II da Sicília (1272–1337) — rei da Sicília
Frederico II do Sacro Império Romano-Germânico  — também conhecido como Frederico II da Suábia; imperador romano–germânico
Frederico II da Dinamarca (1534–1588) — rei da Dinamarca e da Noruega
Frederico II da Prússia (1712–1786) — rei da Prússia

Outros nobres 
Frederico II da Suábia (1090–1147) — duque da Suábia
Frederico II da Áustria (1211–1246) — duque da Áustria e da Estíria
Frederico II de Meissen (1310–1349) — marquês de Meissen
Frederico II de Habsburgo (1327 ou 1333–1344) — filho mais novo de Otão I, duque da Áustria
Frederico III da Sicília (1341–1377) — ou Frederico II de Atenas
Frederico II de Montefeltro (m. 1370) — conde de Urbino
Frederico II, Eleitor da Saxônia (1412–1464)
Frederico II de Celje (1379–1454) — conde de Celje e bano da Croácia, Eslavônia e Dalmácia.
Frederico II de Brandemburgo (1413–1471) —  marquês e príncipe-eleitor da Marca de Brandemburgo
Frederico II, Eleitor Palatino (1482–1556) — membro da dinastia Wittelsbach
Frederico II Gonzaga (1500–1540) — duque de Mântua e marquês de Monferrato
Frederico II, Duque de Saxe-Gota-Altemburgo (1676–1732)
Frederico II de Mecklemburgo-Schwerin (1717–1785) — duque de Mecklemburgo-Schwerin
Frederico II, Conde de Hesse-Cassel (1720–1785)
Frederico II Eugénio, Duque de Württemberg (1732–1797)
Frederico II de Baden (1857–1928) — último grão-duque de Baden

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história